Tanner může být:

příjmení
 Alain Tanner (1929–2022), švýcarský filmový režisér
 Charles R. Tanner (1896–1974), americký úředník, obchodník a spisovatel science fiction a fantasy
 James Mourilyan Tanner (1920–2010), britský endokrinolog
 Jan Tanner (1623–1694), český duchovní a spisovatel
 John Tanner (1780–asi 1846), americký zálesák
 Joseph Richard Tanner (* 1950), americký letec a kosmonaut
 Joy Tannerová (* 1966), americká herečka
 Jukka-Pekka Tanner (* 1963), finský zápasník
 Markéta Tannerová (* 1956), česká filmová a divadelní herečka
 Markus Tanner (* 1964), švýcarský fotbalista
 Matěj Tanner (1630–1692), český duchovní a spisovatel, bratr Jana Tannera
 Obert C. Tanner (1904–1993), americký pedagog a podnikatel
 Paul Tanner (1917–2013), americký jazzový pozounista
 Roscoe Tanner (* 1951), americký tenista
 Väinö Tanner (1881–1966), finský politik, premiér Finska 

rodné jméno
 Tanner Foust (* 1973), americký automobilový závodník
 Tanner Pearson (* 1992), kanadský hokejista
 Tanner Elle Schneider (* 1989), původní jméno zpěvačky Elle Kingové
 Tanner Vili (* 1976), samojský ragbista

fiktivní postava
 Bree Tannerová, postava z knižní série Stmívání
 Christian Tanner, detektiv v seriálu Místo činu
 Tannerovi, rodina v seriálu Plný dům

místopisný název
 Tanner (Alabama), sídlo v USA
 Tanner (Washington), sídlo v USA 
 Tanner Moor, rašeliniště v Rakousku